Корветто  (итал. Corvetto)

 Корветто — исторический район Милана, ранее — его пригород.
 Корветто — испанская фамилия. Известный носитель Николас Игнасио Кроветто